Stenderup (Billund)
 Stenderup (parochie, Billund)
 Stenderup (Hedensted)
 Stenderup (parochie, Hedensted)
 Stenderup (parochie), Holsted
 Stenderup (Sønderborg)